Wynter ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Wynter (1915–1975), britischer Maler
 Dana Wynter (1931–2011), britisch-amerikanische Schauspielerin
 Hector Wynter (1926–2002), jamaikanischer Politiker, Journalist und Diplomat
 Paul Wynter (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler
 Sarah Wynter (* 1973), australische Schauspielerin
 Sylvia Wynter (* 1928), jamaikanische Schriftstellerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Winter (Begriffsklärung)